В Афганистан функционируют два крупных коммерческих аэропорта, работающих с регулярными пассажирскими маршрутами за пределы страны: обслуживающий столицу Афганистана международный аэропорт Кабула, южную часть страны — международный аэропорт Кандагара. Все две воздушные гавани обеспечивают круглосуточные взлёты и посадки воздушных судов в соответствии с IFR.

Ниже приведён список действующих аэропортов Афганистана с разбивкой по их типам и сортировкой по местам расположения.

См. также 
 Транспорт в Афганистане
 Национальный воздушный корпус Афганистана

Примечания

Ссылки 
 Описание аэропортов Афганистана (официальный сайт)
 
  — includes IATA codes
 Great Circle Mapper: Airports in Afghanistan — IATA and ICAO codes
 World Aero Data: Afghanistan — ICAO codes

Афганистан